Adult Swim – blocco televisivo statunitense
 Adult Swim – blocco televisivo free to air australiano basato sull'omonimo blocco di programmazione statunitense
 Adult Swim – servizio discrezionale canadese basato sull'omonimo blocco di programmazione statunitense
 Adult Swim –  blocco televisivo andato in onda sporadicamente su vari canali del Regno Unito e dell'Irlanda basato sull'omonimo blocco di programmazione statunitense